Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi, Rainier III av Monaco, född 31 maj 1923 i Monaco, död 6 april 2005 i Monaco, var regerande furste av Monaco 1949–2005.

Furst Rainier var son till prinsessan Charlotte av Monaco (1898–1977) och greve Pierre de Polignac (1895–1964). Föräldrarna skilde sig när Rainier var sju år. Prinsessan Charlotte var enligt rykten dotter till furst Louis II av Monaco (1870–1949) och hans älskarinna Marie Juliette Louvet (1867–1930). Officiellt adopterade dock furst Louis Charlotte utan att det fanns släktband. Furst Rainier var sexmänning med Carl XVI Gustafs far.

Biografi 
Efter utbildning i England, Schweiz och Frankrike tog Rainier år 1944 värvning i den franska armén och deltog i andra världskriget.

År 1949 efterträdde han sin morfar som regent i världens näst minsta självständiga stat. Han utnämndes till riddare av Serafimerorden 14 oktober 1949.

Furst Rainier III blev förstasidesnyhet i alla världens tidningar när han gifte sig 1956 med den amerikanska skådespelerskan Grace Kelly, med vilken han fick tre barn, prinsessan Caroline, Albert II av Monaco och prinsessan Stéphanie.

År 1962 liberaliserade Rainier III landets konstitution. Han moderniserade landets infrastruktur och uppmuntrade turism och service, speciellt internationellt bankväsende. Han hade många stora ambitioner och förvandlade Monaco till ett av den franska Rivierans populäraste områden; till exempel fick kasinot i huvudstaden Monte Carlo ett uppsving när spelförbud infördes i Frankrike. Han hade smeknamnet "cirkusprinsen" eftersom han var en tillskyndare av de stora cirkusgalorna i Monaco; han sa sig älska djur men hade själv flera vilda djur i fångenskap.

Rainier III blev änkeman när furstinnan Grace omkom i en bilolycka 1982; dottern Stéphanie överlevde.

År 2003 upphävdes det fördrag från 1918 som stadgar att Monaco blir franskt om Rainiers tronföljare dör utan arvinge. I detta fall kommer istället prinsessan Carolines äldste son att ärva tronen.
   
Den 7 mars 2005 togs Rainier in på sjukhus för intensivvård på grund av hjärt-, lung- och njursvikt, och han avled 6 april 2005, 81 år gammal, hyllad världen över som "djupt respekterad av världssamfundet".

Huset Grimaldi 
Huset Grimaldi påstås vara den släkt som suttit längst på en tron, då den sägs ha regerat Monaco praktiskt taget sedan 1297. Detta stämmer dock inte då Japans kejsardynasti har regerat oavbrutet sedan kejsar Jimmu grundade den omkring år 660 f.kr. Successionen har dessutom varit kognatisk, varför de nuvarande furstarna av Monaco inte tillhör det ursprungliga huset Grimaldi.

Barn och barnbarn
 Prinsessan Caroline, född 1957
 Andrea Casiraghi, född 1984 
 Charlotte Casiraghi, född 1986
 Pierre Casiraghi, född 1987
 Alexandra av Hannover, född 1999
 Albert II av Monaco, född 1958
 Jazmin Grace Grimaldi, född 1992 (född utom äktenskapet)
 Alexandre Coste, född 2004 (född utom äktenskapet)
 Gabriella av Monaco, född 2014
 Jacques av Monaco , född 2014 
 Prinsessan Stéphanie av Monaco, född 1965 
 Louis Ducruet, född 1992
 Pauline Ducruet, född 1994 
 Camille Gottlieb, född 1998

Anfäder

Externa länkar

Anita Bergmark, "Historien om glamourfursten Rainier", SvD 6/4 2005

Födda 1923
Avlidna 2005
Monacos regenter
Filatelister
Huset Grimaldi
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Personer i Monaco under 1900-talet
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Hederslegionen